Okružních linka metra je několik. Jsou to:

 Okružní linka metra v Praze (plánovaná)
 Velká Kolcevaja – linka metra v Moskvě
 Moskovskoje centralnoje kolco – linka metra a železnice v Moskvě
 Kolcevaja – linka metra v Moskvě
 Linka 6 – linka metra v Madridu
 Linka 12 – linka metra v Madridu
 Linka 2 (Peking) – linka metra v Pekingu
 Linka 2 (Baku) – linka metra v Baku (kruhová bude až v budoucnu)
 Linka 15 – linka metra v Paříži
 Circle Line – linka metra v Londýně
 Metro v Glasgow – (jediná linka v Glasgow je okružní)
 M3 – linka metra v Kodani
 Linka Y – linka metra v Tchaj-peji
 Linka Jamanote – linka v Tokiu (spíše rychlodráha než metro)